Zoologia: Denominació genèrica popular que hom aplica a tots aquells insectes que brumen o borinen en volar (vegeu Borinot (zoologia)).
 Botànica: Borinot (planta), una planta de les illes Balears
 Castellers: Àlies de la colla castellera Castellers de Sants
 Altres: Borinot (microcotxe), microcotxe fet a Pamplona a mitjan anys 50